Hichens ist der Familienname folgender Personen:

 Joanne Hichens, südafrikanische Schriftstellerin